Osoby o tym nazwisku:
 André Delvaux – belgijski reżyser i scenarzysta filmowy
 Anne Delvaux – belgijska i walońska polityk oraz dziennikarka
 Paul Delvaux – belgijski malarz

Inne:
 (1848) Delvaux – planetoida z grupy pasa głównego asteroid